

Єсенске — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Єсенске — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.